Макарцев — русская фамилия; имеет женскую форму Макарцева.

Известные носители 
 Макарцев, Константин Викторович (род. 1958) — советский хоккеист.
 Макарцев, Михаил Константинович (род. 1927) — советский железнодорожный деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Макарцево — название ряда населённых пунктов в России.